Дехтяренко — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Дехтяренко, Александр Сергеевич (род. 1996) — украинский футболист, защитник.
 Дехтяренко, Андрей Николаевич (1909—1942) — советский лётчик, Герой Советского Союза, старший лейтенант.

См. также 
 Дегтяренко